UTT steht für:
 Unified Targeting Tool, ein von der National Security Agency eingesetztes Datenbank-Abfragewerkzeug
 Université de technologie de Troyes
 University of Texas at Tyler
 University of Trinidad and Tobago
 Mthatha Airport (IATA-Code), Flughafen von Mthatha in der südafrikanischen Provinz Ostkap

Utt steht für:
 Untritrium, noch nicht nachgewiesenes chemisches Element mit der Ordnungszahl 133

Utt ist der Familienname folgender Personen:
 Adelbert L. Utt (1856–1936), US-amerikanischer Politiker, Abgeordneter in der Wisconsin State Assembly
 James B. Utt (1899–1970), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Utt (1921–1994), US-amerikanischer Filmproduzent

UTT